Herschmann (Herschman, Hershman, Herszman):
 Nicole Herschmann
 Otto Herschmann